Adam z Bochynia
 Adam Polak (rajdowiec)